Płaczka – góra w Masywie Śnieżnika
 Płaczka – zawód
 Płaczka – wieś w Bułgarii